Die Liste der insektenfreundlichen Rosensorte enthält eine Auswahl von Rosensorten, die für Insekten einen wichtigen Pollenspender darstellen. Als Bienenweide eignen sich insbesondere einfache, ungefüllte und halbgefüllte Rosen mit maximal 5 bis 10 Petalen und offener Blütenmitte, die über einen langen Zeitraum blühen. Insektenfreundliche Rosensorten sind außerordentlich robust, vertragen in der Regel auch sehr sonnige Standorte und sind relativ unempfindlich gegenüber längeren Regen- und Trockenperioden.

Für die Honigproduktion sind Rosen nachrangig, der Pollen stellt jedoch eine wichtige Eiweißnahrung für Insekten insbesondere in den Monaten Juni bis September dar, wenn die Baumblüte vergangen ist und eine Vielzahl von Wiesen gemäht wurden.

Einheimische Wildrosen werden aufgrund ihrer offenen Blütenform bevorzugt von Insekten angeflogen, haben jedoch den Nachteil, dass sie häufig einmalblühend sind und nicht remontieren. In den letzten Jahren haben zahlreiche Rosenzüchter ihr Sortiment bevorzugt um Kollektionen insektenfreundlicher Rosensorten ergänzt. Diese Rosen verbinden die Vorzüge der Wildrosen mit denen moderner Züchtungen. Die meisten modernen Rosen blühen langanhaltend vom Frühsommer bis zum Frost.

Insektenfreundliche Rosensorten werden in der letzten Zeit wieder verstärkt in Gärten eingesetzt, nachdem jahrzehntelang einfach gefüllte Rosen und Wildrosen bei der Gartengestaltung weniger nachgefragt waren und Edelrosen sowie gefüllte Rosensorten bevorzugt wurden. Aufgrund der verdeckten Staubblätter sind dicht gefüllte Rosenblüten von Insekten schwieriger zu erreichen und daher weniger als Pollenspender geeignet. Insektenfreundliche Rosenbeete werden durch verschiedene Begleitpflanzen ergänzt, zu denen unter anderem Lavendel, Verbenen, Katzenminze, Thymian, Ziest, Storchschnabel, Salbei, Frauenmantel, Indianernessel, Blutweiderich, Ehrenpreis, Golddrute, spätblühende Astern, Sonnenhut, Allium und Rittersporn zählen.

Literatur 
 Rosenbogen – Mitteilungen der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V., Heft 2 / 2019, S. 50
 David Austin Rose Nursery: Rosenhandbuch 2018/2019
 Bundesgartenschau.de: Auswahl an geeigneten Rosensorten zur Verbesserung des Nahrungsangebotes für Insekten

Einzelnachweise 

Liste (Botanik)

Bildtafel (Biologie)
Rosensorte